Arenillas bezeichnet

 Arenillas (Ecuador), Stadt in der Provinz El Oro in Ecuador
 Kanton Arenillas, Kanton in der Provinz El Oro in Ecuador
 Arenillas (Spanien), Gemeinde (municipio) in der Provinz Soria in Spanien

siehe auch:
 Río Arenillas, Fluss in Ecuador
 Reserva Ecológica Arenillas, Schutzgebiet in Ecuador